Хе́льга А́рендт (; ) — западногерманский спринтер, участница летних Олимпийских игр 1988 года.

Биография 
Хельга Арендт родилась 24 апреля 1964 года в Кёльне (земля Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ).

Хельга начала свою спринтерскую карьеру в начале 1980-х годов. В 1989 году Арендт выиграла золотую медаль на чемпионате мира в помещении на дистанции 400 м. Принимала участие в летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. В беге на дистанции 400 метров Арендт заняла 7-е место, а в эстафете 4×400 метров стала в составе сборной 4-й.

С 1999 года Арендт работала юристом. 11 марта 2013 года 48-летняя Хельга скончалась после продолжительной болезни и была похоронена в своём родном городе.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Похороненные в Кёльне